Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno K.

Reference

Chorvatské seznamy
K